UFC Fight Night: дус Анжус vs. Ли (англ. UFC Fight Night: dos Anjos vs. Lee, также известно как UFC Fight Night 152 и UFC на ESPN + 10) — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 18 мая 2019 года на спортивной арене «Blue Cross Arena» в городе Рочестер, штат Нью-Йорк, США.

В главном бою вечера Рафаэл дус Анжус победил Кевина Ли удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Подготовка турнира

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Аспен Лэдд vs. Сиджара Юбэнкс
 Выступление вечера: Мишел Перейра и Грант Доусон

См. также 
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night